Феддерс — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Феддерс, Петр Александрович (1868—1936) — русский архитектор, преподаватель.
 Феддерс, Юлий Иванович (1838—1909) — российский живописец-пейзажист.
 См. также 
 Феддерсен